Юлия Закировна Каримова () — российская спортсменка, выступающая в стрельбе из винтовки, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года, чемпионка мира 2018 года, чемпионка Европейских игр 2019 года, чемпионка России. Заслуженный мастер спорта (2019).

Биография 
Детство провела в Красноярске, где в 2006 году начала заниматься стрельбой в обществе "Динамо". Её подругой по команде была Юлия Зыкова, а тренером - Аркадий Михайлович Рудой. В 2010 году Рудой был застрелен в тире, после чего Каримова приняла решение вернуться в Ижевск. Там с ней занимался заслуженный тренер России Владимир Валерьянович Лукин. Под его руководством Юлия превратилась в настоящего профессионала стрелкового спорта самого высокого класса.

Имеет воинское звание лейтенант (2021).

Спортивная карьера 
В 2015 году на Чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия россиянка Юлия Каримова завоевала две бронзовые медали личного и командного зачёта в неолимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из положения «лёжа» на дистанции 50 метров».

5 октября 2015 года в рамках Всемирных военных игр в составе сборной России Юлия Каримова, Мария Феклистова и Алена Низкошапская, с результатом 1860,2 балла одержали победу став победителями соревнований.

На чемпионате мира 2018 года Юля сумела завоевать две медали, став в личных соревнованиях чемпионкой мира, а в командных соревнованиях завоевав бронзовую медаль. 

На Европейских играх в Минске в июне 2019 года, в миксте с Сергеем Каменским завоевали золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров. В финале смогли опередить другой российский дуэт: Анастасию Галашину и Владимира Масленникова со счетом 16:12.

В феврале 2020 года во Вроцлаве состоялся чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия на расстоянии 10 метров. Юлия завоевала две золотые медали.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания

Ссылки  
 Юлия Каримова — профиль на сайте Международной федерации спортивной стрельбы

Стрелки России
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Европейских игр по стрельбе
Стрелки на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Лейтенанты (Российская Федерация)